Ognon est un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) ou un nom propre qui peut désigner :

Botanique 

 L’ognon, plus communément écrit « oignon », est une plante potagère ; l’orthographe « ognon » est recommandée par l’Académie française avec les rectifications orthographiques de 1990.

Géographie

Hydronymes 
 L’Ognon (Franche-Comté), rivière française de Franche-Comté et de la Côte-d’Or.
 L’Ognon (affluent du lac de Grand-Lieu), rivière française de la Loire-Atlantique.
 L’Ognon (affluent de l'Aude), rivière française affluent de  l'Aude
 L’Ognon, rivière française de la Meuse, qui devient l’Ornain après sa confluence avec la Maldite.

Toponyme 
 Ognon (Oise), ancienne commune française de l’Oise.
 Lognon#Hydronymie

Notes et références